Бриньога́н-Плаж, Бріньоґан-Плаж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 210 км на захід від Ренна, 80 км на північ від Кемпера.

Історія 

1 січня 2017 року Бриньоган-Плаж і Плоюнеур-Тре було об'єднано в новий муніципалітет Плунеур-Бриньоган-Плаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 440 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 864,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Бриньоган-Плаж

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер